Mowers ist der Familienname folgender Personen: 

 Johnny Mowers (1916–1995), kanadischer Eishockeytorwart
 Mark Mowers (* 1974), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Movers
 Mauers